Peřina může být:

 peřina – pokrývka využívaná člověkem při spánku

příjmení
 Evžen Peřina (1916–1990) – český spisovatel, pedagog a překladatel knih ze slovenštiny
 František Peřina (rozcestník) – více osob
 Jiří Peřina (* 1967) – český politik, ekonom a pedagog
 Václav Peřina (rozcestník) – více osob
 Žaneta Peřinová (* 1980) – česká atletka a sportovní novinářka
místní názvy
 Peřina – bývalý poplužní dvůr u vsi Semošice (část města Horšovský Týn, okres Domažlice) s nevyužívanou zastávkou Semošice-Peřina na trati Staňkov–Poběžovice